Шляхівська сільська громада:
 Шляхівська сільська громада — громада у Вінницькій області
 Шляхівська сільська громада — громада в Херсонській області